V1323 Геркулеса () — промежуточный поляр, двойная катаклизмическая переменная звезда (XM) в созвездии Геркулеса на расстоянии приблизительно 6500 световых лет (около 1993 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +18m до +17,1m. Орбитальный период — около 0,1834 суток (4,4016 часа).

Открыта Иваном Леонидовичем Андроновым в 2014 году*.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик.

Примечания